Die Abkürzung RPV steht für:

 Radio Povo Viqueque, ein Radiosender in Osttimor
 Reactor Pressure Vessel (Reaktordruckbehälter)
 Regionaler Planungsverband
 Remotely Piloted Vehicle, auch ROV (Remotely Operated Vehicle), wobei der Begriff RPV oft für Flugzeuge gebraucht wird (Drohnen)
 Rinderpestvirus, der Erreger der Rinderpest
 Rotpunktverlag, vormals Rotpunkt Verlag (RPV), ein Schweizer Buchverlag

RPV